Die 1. jugoslawische Fußballliga 1964/65 war die 36. Spielzeit der höchsten jugoslawischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 9. August 1964 und endete am 10. Juni 1965.

Der FK Partizan Belgrad wurde zum sechsten Mal jugoslawischer Meister.

Modus 
Nachdem Vardar Skopje wegen des Erdbebens aus humanitären Gründen letzte Saison vom Abstieg verschont wurde, startete diese Spielzeit mit 15 Mannschaften. Absteigen musste nur der Tabellenletzte, da die folgende Saison auf 16 Vereinen aufgestockt wurde.

Teilnehmer und Spielorte

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle auf eu-football.info
 Yugoslavia – List of Final Tables auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Saison der 1. jugoslawischen Fußballliga
Fußballsaison 1964/65